

Wydarzenia 

 Europa
 Marek Antoniusz stał się rzymskim konsulem; jego partnerem został Lucjusz Skryboniusz Libon.

Zmarli 
 Salustiusz, historyk rzymski